Проминь — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Проминь — село в Солонянском районе Днепропетровской области.